Joseph II. ist der Name folgender Personen:

 Joseph II. (1741–1790), römisch-deutscher Kaiser
 Joseph II. (Konstantinopel) (1360–1439), Patriarch von Konstantinopel
 Joseph II. (Chaldäisch-katholischer Patriarch) (1667–1712), Patriarch von Diyarbakir 
 Joseph II. (Schwarzenberg) (1769–1833), Fürst von Schwarzenberg